José Guerrero, se puede estar refiriendo a:

 José Guerrero, pintor español del siglo XX;
 José Guerrero López, político español perteneciente al Partido Socialista de Cantabria-PSOE;
 José Guerrero Roldán, comentarista deportivo español y autor de agrupaciones del Carnaval de Cádiz.